Luisa Carlota de Oldemburgo o Luisa Carlota de Dinamarca (30 de octubre de 1789 - 28 de marzo de 1864) fue una princesa de Dinamarca. Nació en el Palacio de Christiansborg, hija del príncipe heredero Federico de Dinamarca y Noruega y Sofía Federica de Mecklemburgo-Schwerin, princesa y duquesa de Mecklemburgo-Schwerin.

Matrimonio y descendencia
El 10 de noviembre de 1810, se casó en el Palacio de Amalienborg con Guillermo, Landgrave de Hesse-Kassel. Fueron padres de: 

Carolina Federica María de Hesse-Cassel (15 de agosto de 1811 - 10 de mayo de 1829). 
María Luisa Carlota de Hesse-Cassel (9 de mayo de 1814 - 28 de julio de 1895), casada con el príncipe Federico Augusto de Anhalt-Dessau. 
Luisa de Hesse-Cassel (7 de septiembre de 1817 - 29 de septiembre de 1898), casada con Cristián IX de Dinamarca.
Federico Guillermo Jorge Adolfo, Landgrave de Hesse-Cassel (26 de noviembre de 1820 - 14 de octubre de 1864), casado primero con la Gran Duquesa Alejandra Nikolaievna de Rusia, hija de Nicolás I de Rusia y de Carlota de Prusia, quedó viudo poco después de su matrimonio. Se casó, en segundas nupcias con la princesa Ana de Prusia. 
Augusta Sofía Federica de Hesse-Cassel (30 de octubre de 1823 - 17 de octubre de 1899), casada con el barón Carlos Federico von Blixen-Finecke. 
Sofía Guillermina de Hesse-Cassel (18 de enero - 20 de diciembre de 1827).

Ancestros

Referencias
Bramsen, Bo (1968). Ferdinand og Caroline (in Danish). Copenhagen: Gads Forlag.
Thorsøe, Alexander (1889). "Louise (L. Charlotte)". Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for tidsrummet 1537-1814 (in Danish) (1st ed.). Copenhagen: Gyldendals forlag. 3: 439–440.

Enlaces externos
 Royal House of Denmark (en inglés)
 Landgravial House of Hesse-Kassel (en inglés)

Nacidos en Copenhague
Fallecidos en Copenhague
Nobles de Dinamarca del siglo XIX
Princesas de Dinamarca (casa de Oldemburgo)
Landgravinas de Hesse-Kassel
Mujeres de la época victoriana
Danesas del siglo XIX
Alemanas del siglo XIX